

Geografia 
 Forcola – comune italiano della Lombardia
 Forcola di Livigno – valico alpino
 Piz della Forcola – montagna delle Alpi Lepontine
 Pizzo della Forcola – montagna delle Alpi Retiche occidentali

Altro 
 Forcola – tipo di scalmiera utilizzata nella voga veneta
 Forcola telescopica – macchina operatrice